Arzheim steht für:

 Koblenz-Arzheim, Stadtteil von Koblenz
 Landau-Arzheim, Stadtteil von Landau in der Pfalz